Jméno a příjmení Michael Kraus nosí více osob:

 Michael Kraus (politolog) (* 1949) – český politolog
 Michael Kraus (plavec) (* 1955) – německý plavec
 Michael Kraus (házenkář) (* 1983) – německý házenkář
 Michal Kraus (1930) (1930–2018) – českoamerický architekt, spisovatel
 Michal Kraus (* 1957) – český podnikatel a politik